A jaꞑalif írás (más írásmóddal jaꞑalif vagy yañalif, cirill Яңалиф) a tatár jaꞑa əlifba/yaña älifba → jaꞑalif/yañalif „új ábécé”. Latin írás, amit az 1930-as években találtak ki a tatár nyelv fonetikusabb leírására.

A jaŋalif írásban 33 betű van, köztük 9 magánhangzó jelölésére (a korábbi arab írás nem tudta a magánhangzókat jelölni). Az írás 1940-ig létezett a tatárok között, utána a cirill írásra álltak át. Az 1990-es években újra megpróbálkoztak átállni erre az írásra. 2000-ben a tatár kormány elfogadta, 2002-ben viszont az orosz kormány elutasította.

Ábécék